Ло́бова — русская фамилия, женская форма фамилии .
 Лобова, Екатерина Александровна (род. 1998) — российская хоккеистка.
 Лобова, Елена Всеволодовна (1902—2000) — советский и российский почвовед, доктор сельскохозяйственный наук
 Лобова, Наталия Александровна (род. 1986) — российская гребчиха-байдарочница.
 Лобова, Нина Романовна (род. 1957) — советская и украинская гандболистка.
 Лобова, Тамара Григорьевна (1911—2007) — советский кинооператор.